Regression har flere betydninger:
 Regression (psykologi) – en defensiv reaktion mod nogle uaccepterede impulser
 Regression mod gennemsnittet – et almindeligt statistisk fænomen
 Regressionsanalyse – en gren af statistikken, der søger at opstille modeller for sammenhængen mellem flere forskellige størrelser